

Onomastica
 Aloisio – nome proprio di persona maschile italiano

Persone
 Aloísio Pires Alves, noto come Aloísio (1963) – ex calciatore brasiliano
 Aloísio José da Silva, noto come Aloísio (1975) – ex calciatore brasiliano
 Aloísio dos Santos Gonçalves, noto come Aloísio e Luo Guofu (1988) –  calciatore brasiliano naturalizzato cinese
 Francesco Aloisio – medico e politico italiano
 Ottorino Aloisio – architetto italiano
 Raffaele Aloisio – pittore italiano